Mikołaj V – papież
 Mikołaj V – antypapież
 Mikołaj V (1876-1939) – prawosławny patriarcha Aleksandrii